Cataphractus Gronow, 1763 – synonim rodzaju Pegasus
 Cataphractus Catesby, 1771 – nazwa nieuznawana
 Cataphractus Edwards, 1771 – synonim rodzaju Acanthodoras
 Cataphractus Klein, 1777 – synonim rodzaju Agonus
 Cataphractus Walbaum, 1792 – synonim rodzaju Agonus
 Cataphractus Bloch, 1794 – synonim rodzaju Callichthys
 Cataphractus Fleming, 1828 – synonim rodzaju Agonus

Bibliografia 
 
  (pdf)